Потраш може бити:

 Потраш (Лопаре), насељено мјесто у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Потраш (Тузла), насељено мјесто у општини Тузла, Федерација БиХ, БиХ